Impostor oder The Impostor (englisch für Hochstapler) steht für:
 The Impostor (1915), US-amerikanischer Stummfilm von Albert Capellani
 The Impostor (1918), US-amerikanischer Stummfilm von George Abbott und Dell Henderson
 The Impostor (1926), US-amerikanischer Stummfilm von Chester Withey
 The Impostor (1944), US-amerikanischer Spielfilm von Julien Duvivier
 The Impostor (1984), US-amerikanischer Fernsehfilm von Michael Pressman
 The Impostors – Zwei Hochstapler in Not (1998), US-amerikanischer Spielfilm von Stanley Tucci
 Impostor (2001), US-amerikanischer Spielfilm von Gary Fleder

Siehe auch:
 De tribus impostoribus
 The Great Impostor
 Supernova Impostor 
 Impostor-Syndrom